Бересторудь — фамилия. Известные носители:

 Бересторудь, Виктор Валерьянович (1918—1942) — участник Великой Отечественной войны.
 Бересторудь, Иван Петрович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 19 мая 1915.
 Бересторудь, Николай Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; 9 сентября 1915 (посмертно).

См. также 
 Берестов